El término combinación puede referirse a:
 Coeficiente binomial, en combinatoria, son números que determinan el número de formas de seleccionar elementos de un conjunto y aparecen en la expansión binomial; 
 Combinación lineal, como suma de vectores;
 Combinación química, como un compuesto químico;
 Combinación, como estrategia en el ajedrez.
Combinación en estadística, Técnica de conteo que permite calcular el número de arreglos que pueden realizarse con todos o con una parte de los elementos de un solo conjunto, en donde no interesa el orden de los elementos entre sí.
 Combinación, prenda de vestir también denominada enagua.